Escorpión es el nombre vernáculo de las siguientes especies de pez:

 Scorpaena agassizii: escorpíón aleta larga (en México);
 Scorpaena albifimbria: escorpíón coralino (en México);
 Scorpaena bergii: escorpíón gansito (en México);
 Scorpaena brasiliensis: escorpíón pardo (en México);
 Scorpaena calcarata: escorpíón pelón (en México);
 Scorpaena dispar: escorpíón jorobado (en México);
 Scorpaena grandicornis: escorpíón plumeado (en México);
 Scorpaena guttata: escorpíón californiano (en México);
 Scorpaena histrio: escorpíón jugador o escorpión juguetón (en México);
 Scorpaena inermis: escorpíón hongo (en México);
 Scorpaena isthmensis: escorpíón mejilla lisa (en México);
 Scorpaena mystes: escorpíón roquero (en México) o rascacio escorpión;
 Scorpaena plumieri: escorpíón negro (en México);
 Scorpaena russula: escorpíón sapo (en México);
 Scorpaena sonorae: escorpíón de Sonora (en México);
 Scorpaenodes caribbaeus: escorpíón de arrecife (en México);
 Scorpaenodes tredecimspinosus: escorpíón espinoso (en México);
 Scorpaenodes xyris: escorpíón arcoíris (en México);
 Trachinus draco: escorpíón (en España);
 Trachinus lineolatus: escorpíón rayado.

Referencias 

Nombres vernáculos de peces